Interamna (lateinisch ‚zwischen den Flüssen‘) ist der Name folgender Orte in Italien:

 Interamna Lirenas (auch Interamna Sucasina), antike Stadt und archäologischer Fundplatz in Latium
 Interamna Nahars, früherer Name von Terni, Gemeinde in Umbrien
 Interamna Praetuttiorum, früherer Name von Teramo, Gemeinde in den Abruzzen